Жлутице (), бывш. Лудиц () — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1186 году.

География 
Расположен в долине реки Стршела, на высоте 498 м над уровнем моря. Площадь составляет 53,03 км².

Население

Достопримечательности 
Из достопримечательностей стоит отметить городскую ратушу, колонну Святой Троицы, замковые ворота, церковь св. Петра и Павла, музей и др.

Известные уроженцы 
Эмануэль Вирт — немецкий скрипач и альтист

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края